«Bag It Up» — четвёртый сольный сингл Джери Халлиуэлл из её дебютного альбома Schizophonic. Сингл занял 1-е место в UK Singles Chart.

Формат и список композиций 
UK & Europe CD1
(Released 13 March 2000)

 "Bag It Up" – 3:46
 "These Boots Are Made for Walking" – 3:03
 "Perhaps, Perhaps, Perhaps" – 2:21
 "Bag It Up" (enhanced video)

UK & Europe CD2
(Released 13 March 2000)

 "Bag It Up" – 3:46
 "Bag It Up" (D-Bop's Chocolate Vocal Edit) – 4:26
 "Bag It Up" (Trouser Enthusiasts' Edit) – 6:07
 "Bag It Up" (Yomanda Edit) – 5:41

European 2-track CD single
(Released 13 March 2000)

 "Bag It Up" – 3:46
 "These Boots Are Made for Walking" – 3:03
 "Bag It Up" (enhanced video)

Видеоклип 
Режиссёр Дон Шэдфорт. Юмористическое и неопрятное видео на песню «Bag It Up» представляет объявление об изменении мужского поведения в лучшую сторону — создание «Женского порошка». Этот порошок в маленьких дозах превращает мужчину в послушную прислугу для женщины, а в больших дозах — в сексуального раба. В первой сцене Джери и её «бойфрэнд» (Эйден Тернер) садятся на диван для просмотра телевизора в гостиной, в это же время было объявлено о производстве «Женского порошка». Джери, которая устала одна делать всю работу по дому, подсыпала этот же самый порошок в кофе для её ленивого «бойфрэнда». Он это выпивает и его волосы
становятся розовыми, и он был преобразован в подвластного мужчину. Далее видео демонстирирует фабрику, на которой производится «Женский порошок», где Джери является заведующей этого производства, командуя мужчинами с розовыми волосами, которые уже получили свою дозу порошка. Следующее время Джери и её друг замеченный, роли были полностью изменены. Джери — теперь тот в контроле, полуодетый сексуальный раб, потворствующий ей каждой прихоти, даже действуя как человеческая таблица. В заключительном эпизоде Джери танцует на сцене вокруг шеста, а вокруг Джери танцуют молодые парни в шортах и с розовыми кроличьими ушами на голове вместо головного убора.

Официальные версии и ремиксы 
 Альбомная версия – 3:46
 D-Bop's Chocolate Vocal* – 7:27
 D-Bop's Chocolate Vocal Edit – 4:26
 D-Bop's Geri @ Trade Mix* – 6:50
 Johnson's Disco Inferno* – 6:55
 Paul Masterson's Club Mix* – 7:03
 The Bold And Beautiful Glamour Mix* – 7:36
 Trouser Enthusiasts Mix* – 8:53
 Trouser Enthusiasts Instrumental* – 8:53
 Trouser Enthusiasts Edit – 6:07
 Yomanda Mix (a.k.a. Yomanda 12" Genuine White Label Remix)* – 7:41
 Yomanda Edit – 5:41
 Yomanda Instrumental* – 7:41
 Yomanda A cappella* – 6:31

* исключительно как промосингл

Чарты

Годовой чарт

Примечания

Ссылки 

Песни Джери Халлиуэлл
Композиции в стиле ню-диско
Синглы EMI Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Феминистические песни